Kråkskär kan syfta på:

Finland 

 Kråkskär (vid Berghamn, Korpo), Åboland, 
 Kråkskär (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Kråkskär (norr om Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Kråkskär (öster om Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Kråkskär, Kimitoön, Åboland, 
 Kråkskär, Nyland, i Borgå och Lovisa kommuner,

Åland 

 Kråkskär (Saltvik, Åland), 
 Kråkskär (Kumlinge, Åland), 
 Kråkskär (Föglö, Åland),

Se även
Kråkskäret
Lilla Kråkskär
Krokskär